Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Stow – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire w Anglii
 Stow – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire w Anglii
 Stow – miejscowość w Szkocji
 Stow-on-the-Wold – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire w Anglii
Miejscowości w USA:
 Stow – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Stow – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Stow – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
Gminy w USA:
 Stow (ang. Stow Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Stow (ang. Stow Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Osoby o tym nazwisku:
 John Stow (1525-1605) – angielskich historyk i antykwariusz
 Marietta Stow (zm. 1902) – amerykańska pisarka i polityk
 Randolph Stow (1935-2010) – amerykański pisarz